Aceasta este o listă de localități din Republica Moldova, grupate după pe regiune: